Raon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Raon-sur-Plaine, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Raon-aux-Bois, departementet Vosges i regionen Grand Est,